Superliga 1999-2000 puede hacer referencia a:

 Fútbol:
 La Superliga de Dinamarca 1999-2000;
 La Superliga de Eslovaquia 1999-2000;
 La Superliga de Kosovo 1999-2000.

 Voleibol:
 La Superliga masculina de España 1999-2000;
 La Superliga femenina de España 1999-2000.

 Baloncesto:
 La Superliga de Irán 1999-2000.